Pattìno – natante in legno tipico della costa marchigiana e romagnola. detto anche moscone
 Pàttino da ghiaccio – calzatura con lama sotto la suola usata nel pattinaggio su superfici di ghiaccio
 Pàttino a rotelle – calzatura con ruote attaccate alla suola, usata nel pattinaggio. Si distingue tra:
 Pattini quad (con quattro ruote, due a sinistra e due a destra del piede)
 Pattini in linea o in-line o rollerblades (con quattro ruote, una dietro l'altra, al di sotto della suola)  
 Pàttino d'atterraggio – semplice supporto che durante l'atterraggio di un velivolo leggero (tipicamente un aliante) ne permette lo scivolamento sul campo d'atterraggio

Pagine correlate
Pattini

Altri progetti